Almagosa ist der Name von:
 Almagosa River, einem Fluss auf Guam
 Mount Almagosa, einem Berg auf Guam